Primera División 1990-1991 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1990-1991 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1990-1991 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio